Stockton-on-Tees är en enhetskommun i Durham och North Yorkshire i Storbritannien.   Det ligger i riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Stockton-on-Tees är huvudsakligen platt.

Stockton-on-Tees delas in i:
 Aislaby
 Redmarshall
 Egglescliffe
 Longnewton
 Elton
 Newsham
 Stillington and Whitton
 Thornaby
 Wolviston
 Carlton
 Castlelevington
 Hilton
 Ingleby Barwick
 Kirklevington
 Preston-on-Tees
 Billingham
 Grindon
 Maltby
 Yarm

Följande samhällen finns i Stockton-on-Tees:

 Stockton-on-Tees
 Billingham
 Thornaby-on-Tees
 Eaglescliffe
 Stillington

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Stockton-on-Tees
Englands enhetskommuner
Durham (grevskap)
North Yorkshire